Mirabella - género botânico com 36 espécies da família das Cactáceas
 Mirabela (ameixa) - uma subespécie de ameixeira europeia, cujo fruto se destaca pela cor amarela
 Bassia scoparia ou Mirabela - espécie de planta herbácea natural da Eurásia
 Bassia scoparia subsp. scoparia ou Mirabela - subespécie de planta herbácea natural da Eurásia e presente em Portugal
 Mirabela - município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Mirabella (telenovela) -  telenovela filipina exibida pela ABS-CBN

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia